Peers ( – 1. равен, равностоен, на същото ниво, 2. лорд, благородник) може да се отнася до:

 Камара на перовете в Англия (House of peers) е другото название за Камара на лордовете.
 P2P в мрежовите системи.